Ива́н Па́влов: Павлов, Иван Александрович (род. 1930) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.
 Павлов, Иван Васильевич (1909—1972) — советский учёный-правовед, специалист по земельному, колхозному и аграрному праву.
 
 Павлов, Иван Григорьевич (1802—1854) — деятель российской системы здравоохранения, доктор, писатель.
 
 Павлов, Иван Михайлович (1918—1981) — Герой Советского Союза.
 Павлов, Иван Николаевич (1872—1951) — русский и советский гравёр и художник.
 Павлов, Иван Нилович (1904—1966) — работник советского сельского хозяйства, звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 
 Павлов, Иван Семёнович (1900—19??) — советский военачальник, полковник.
 Павлов, Иван Сергеевич (род. 1989) — российский баскетболист.
 Павлов, Иван Ульянович (1893—1936) — комкор.
 Павлов, Иван Фомич (1922—1950) — советский лётчик, дважды Герой Советского Союза.
 Павлов, Иван Юрьевич (род. 1971) — адвокат, активист движения за развитие государственной открытости в России.